Scheurich ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Scheurich (* 1954), deutsche Dokumentarfilmerin und Produzentin
 Klaus Scheurich (* 1951), deutscher Dokumentarfilmer und Produzent
 Paul Scheurich (1883–1945), deutscher Maler, Grafiker und Kleinplastiker
 Sarah Scheurich (* 1993), deutsche Boxerin